Municipio de Vinton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vinton (condado de Valley, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Valley.
 Municipio de Vinton (condado de Vinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Vinton.